Заблати могу бити:

 Заблати (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Заблати (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Заблати (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република